Трудно е да бъдеш бог може да се отнася за:
 Трудно е да бъдеш бог, роман на братя Стругацки
 Трудно е да бъдеш бог (филм, 1989), филм на Петер Флайшман
 Трудно е да бъдеш бог (филм, 2013), филм на Алексей Герман